

Film
Roommates – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Roommates – film del 1971 diretto da Jack Baran
Roommates – film pornografico del 1981 diretto da Chuck Vincent
 Un adorabile testardo (Roommates) – film del 1995 diretto da Peter Yates
Roommates – cortometraggio del 2007 diretto da Yuliana Rodriguez

Televisione 
 Roommates – serie televisiva statunitense

Web 
 Roommates – webserie statunitense